Арпажон-сюр-Сер:

 Арпажон-сюр-Сер — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь.
 Арпажон-сюр-Сер — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.